Ку́зино — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Кузино, Жюльен (род. 1981) — канадский горнолыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Кузино, Марсель (род. 1973) — канадский хоккеист, вратарь.
 Кузино (династия) — французская династия изготовителей арф.

Населённые пункты

Италия 
 Кузино () — коммуна в регионе Ломбардия.

Россия

Архангельская область 
 Кузино — деревня в Каргопольском районе.

Вологодская область 
 Кузино — рабочий посёлок в Великоустюгском районе.
 Кузино — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Кузино — деревня в Лухском районе.

Кировская область 
 Кузино — деревня в Свечинском районе.

Костромская область 
 Кузино — деревня в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Кузино — деревня в Большеулуйском районе, упразднена в 2021 г.

Нижегородская область 
 Кузино — деревня в Сокольском районе.
 Кузино — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Кузино — деревня в Чудовском районе.

Пермский край 
 Кузино — деревня в Берёзовском районе.
 Кузино — деревня в Большесосновском районе.
 Кузино — деревня в Кунгурском районе.

Рязанская область 
 Кузино — деревня в Клепиковском районе.

Свердловская область 
 Кузино — посёлок городского типа в составе города Первоуральска.

Смоленская область 
 Кузино — деревня в Глинковском районе, упразднена в 2001 году.
 Кузино — деревня в Дорогобужском районе.
 Кузино — деревня в Кардымовском районе.
 Кузино — деревня в Касплянском сельском поселении Смоленского района.
 Кузино — деревня в Катынском сельском поселении Смоленского района.

Тверская область 
 Кузино — деревня в Фировском районе.

Ярославская область 
 Кузино — деревня в Рыбинском районе.

Железнодорожная станция 
 Кузино — железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги.

См. также